Seznam občin departmaja Territoire de Belfort zajema 102 občin.

 (CAB) Communauté d'agglomération de l'agglomération Belfortaine, ustanovljena leta 2000.
 (CCT) Communauté de communes du Tilleul.

Territoire-de-Belfort